Мочалов, Александр Геннадьевич (19??) — музыкант, поэт, автор-исполнитель, участник и основатель музыкальных коллективов.
 Мочалов, Александр Петрович (род. 1952) — российский художник. Заслуженный художник России.